Deze lijst van spelers van het Curaçaos voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal tien interlands achter hun naam hebben staan voor Curaçao. De wedstrijden bevatten geen interlands van het Nederlands-Antilliaans voetbalelftal, alleen maar de interlands van Curaçao vanaf de eerste officiële wedstrijd op 20 augustus 2011. Vetgedrukte spelers zijn opgeroepen in 2021 voor het nationale elftal. Cursieve spelers zijn niet meer actief in het professionele voetbal.

Overzicht 
Bijgewerkt tot en met de kwalificatiewedstrijd tegen  op 28 maart 2021.

Spelers
Curaçao
Spelers